Shoo kan syfta på:

 Shōō – en period i den japanska tideräkningen
 Shōō, Okayama – en kommun i Okayama prefektur i Japan
 Shoo bre (film) – en svensk ungdomsfilm från 2012